Худолеев — русская фамилия. Известные носители:

 Худолеев, Анатолий Григорьевич (род. 1942) — советский и российский актёр.
 Худолеев, Андрей Николаевич — российский государственный деятель.
 Худолеев, Григорий Александрович (1902—1964) — Герой Советского Союза.
 Худолеев, Иван Николаевич (1875—1932) — русский актёр немого кино.